Matthew Russell est un nom notamment porté par :
Matthew Russell (né en 1983), triathlète américain ;
Matthew Russell (né en 1993), rugbyman écossais.